

Lugares
Hamel (Illinois)

Pessoas
Georg Hamel
Ernest Hamel
Dean Hamel